Verschillende steden gesticht door Alexander de Grote
 Alexandrië in Egypte
 İskenderun in Turkije
 Kandahar in Afghanistan
 Uch in Pakistan
 Andere steden die als Alexandria gesticht zijn: Baghram, Charikar, Farah, Gazhni, Herat, Choedzjand, Shkodër,  Termiz.

Plaatsen 
 Alexandria et Aegyptus, Romeinse provincie in Egypte
 Alexandria (Roemenië)
 Alexandria (Schotland)
 Alexandria (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Alexandria (Jamaica)
 Alexandria (Australië), een voorstad c.q. wijk van Sydney
 Alexandria (Canada) een plaats in Ontario Canada
 Alexandria (Oost-Kaap)
 Alexandria, een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Ndlambe in Zuid-Afrika
	
Plaatsen in de Verenigde Staten
 Alexandria (Alabama)
 Alexandria (Indiana)
 Alexandria (Kentucky)
 Alexandria (Louisiana)
 Alexandria (Minnesota)
 Alexandria (Missouri)
 Alexandria (Nebraska)
 Alexandria (Ohio)
 Alexandria (Pennsylvania)
 Alexandria (South Dakota)
 Alexandria (Tennessee)
 Alexandria (Virginia)
 New Alexandria - doorverwijspagina
 West Alexandria (Ohio)

Personen (voornaam)
 Alexandria Ocasio-Cortez (1989) - een Amerikaanse politica

Andere definities
 Al-Ittihad Alexandria- Egyptische voetbalclub
 Alexandria (album) - Een muziekalbum van Adrian Borland uit 1989
 Alexandria (voetbalclub), een voetbalclub uit Apeldoorn
 VV Alexandria '66, een voetbalclub uit Rotterdam-Prins Alexander
 Alexandria Museum of Art - museum in Alexandria (Louisiana)
 Asking Alexandria - Engelse metalcoreband
 Hesychios van Alexandria - Griekse schrijver uit de 6e eeuw n.Chr.

Analoge plaatsnamen in Italië
Alessandria in Piemonte
Alessandria del Carretto in Calabrië
Alessandria della Rocca in Sicilië
Analoge plaatsnaam in Oekraïne
Oleksandrija
Analoge plaatsnaam in Griekenland
Alexandreia